

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Trzciniec – część miasta Bogatynia
 Trzciniec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Białe Błota
 Trzciniec – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Sicienko
 Trzciniec – przysiółek wsi Zamość w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin
 Trzciniec – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Lubartów
 Trzciniec – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów
 Trzciniec – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Chodel
 Trzciniec – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Łaziska
 Trzciniec – wieś  w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno
 Trzciniec – część wsi Siedlce w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Sędziejowice
 Trzciniec – kolonia  w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Sulmierzyce
 Trzciniec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Radzanów
 Trzciniec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pułtusk
 Trzciniec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Skórzec
 Trzciniec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawski zachodnim, w gminie Leszno
 Trzciniec – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Kroczyce
 Trzciniec – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Nagłowice
 Trzciniec – osada w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek
 Trzciniec – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Czaplinek
 Trzciniec – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Nowogródek Pomorski

Inne 
 Trzciniec – była osada w woj. łódzkim
 Trzciniec – szczyt w Górach Kaczawskich

Zobacz też 
 Trzciniec Duży, Trzciniec Mały